Евровизия 2001 (; ; ) е 46-о ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 12 май 2001 г. на стадион „Паркен“ в Копенхаген, Дания.

Дания печели правото да домакинства песенния конкурс, след като през 2001 г. в Стокхолм, Швеция, датската група „Олсън Брадърс“ носят победата за Дания с песента „Fly on the Wings of Love“ със 195 точки. Това е втора победа за Дания (след 1963 г.) и вторият път в който Дания е домакин на песенния конкурс (след 1964 г.). Водещи на събитието са Наташа Крон-Бак и Сорен Пилмарк.

23 страни участват в тазгодишния конкурс, като няма дебютиращи страни, след няколкогодишни отсъствия се завръщат Босна и Херцеговина, Гърция, Литва, Полша, Португалия и Словения, а заради лоши резултати през последните 5 години се оттеглят Австрия, Белгия, Кипър, Румъния, Северна Македония, Финландия, Швейцария.

Мястото на провеждането на конкурса е стадион „Паркен“, който е с капацитет от 39 000 зрители и счупва рекорда на миналогодишната зала „Ериксон Глоуб“ с капацитет от 16 000 души в Стокхолм, Швеция.

Фаворити за спечелване на тазгодишното издание са Гърция, Словения и Франция (които завършват в топ 10), но с напредването на гласуване битката е между Естония и страната-домакин Дания.

Победител за първи път става Естония с песента „Everybody“, изпълнена от Танел Падар, Дейв Бентън и „2XL“ със 198 точки. На второ място е страната-домакин Дания със 177 точки, на трето място е Гърция със 147 точки, на четвърто място е Франция със 142 точки, а на пето място е Швеция със 100 точки.

Интересен факт, е че един от естонските победители – Дейв Бентън е родом и израснал в Аруба, който е първи и последен чернокож и най-възрастен победител на „Евровизия“ – 50 години и 101 дни.

За четвърти път в историята на песенния конкурс (след 1956 г., 1970 г., 1989 г.) на изданието няма нито един изпълнител, участвал и предишна година.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2001
Музикални фестивали в Копенхаген
2001 година